Maltz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maltz (1908–1985), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Gertrud Maltz-Schwarzfischer (* 1960), deutsche Kommunalpolitikerin (BayernSPD) und Archäologin

Siehe auch:
 Malz (Begriffsklärung)